Un fluorure d'oxygène est un composé ne contenant que les éléments fluor et oxygène :

 difluorure d'oxygène (OF2) ;
 difluorure de dioxygène (O2F2) ;
 difluorure de trioxygène (O3F2).

Articles connexes 
 Fluorure
 

Oxygène
Composé de l'oxygène
Halogénure non-métallique